Бранимир:

 Бранимир (ум. 892) — князь Хорватии в 879—892 годах.
 Бранимир — творческий псевдоним Александра Паршикова, рок-барда из Волгограда.